ikt steht für:
 Inuinnaqtun (ISO-639-2-Code), Dialekte der ostkanadischen Dialektgruppe Inuktitut der Eskimosprachen

IKT steht für:
 Flughafen Irkutsk, internationaler Flughafen der russischen Stadt Irkutsk nach dem IATA-Code
 Informations- und Kommunikationstechnik
 Institut für Kanalisationstechnik, das heutige IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur in Gelsenkirchen
 Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte, eine Forschungsstelle der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 Institut für Kunststofftechnik, ein Forschungsinstitut an der Universität Stuttgart
 Internationaler Kirchentag der Neuapostolischen Kirche 2014

Siehe auch:

IKT